TM9SF2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 13-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 663 амінокислот, а молекулярна маса — 75 776.

Локалізований у мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 13

Некатегоризовані білки